Henri Legrand peut désigner :
 Henri Legrand (1587-1673), comédien français ;
 Henri Legrand du Saulle (1830-1886), psychiatre français ;
 Henri-André Legrand (1896-1985), scénariste français.